Sazima kan som auktorsförkortning betyda:

 Ivan Sazima
 Marlies Sazima

Robotskapade auktorsförkortningar